Aasiaat (Deens: Egedesminde) kan verwijzen naar:
Aasiaat (gemeente), een voormalige gemeente in Groenland
Aasiaat (plaats), de grootste plaats in bovengenoemde gemeente